Emre Çolak – calciatore turco
 Halil Çolak – calciatore turco
 İbrahim Çolak – ginnasta turco
 Tanju Çolak – ex calciatore turco